Carlo Roberti de' Vittori (1605-1673), est un cardinal italien.
 Ercole de' Roberti (v. 1450 - 1496), est un peintre italien.
 Francesco Roberti (1889-1977), est un cardinal italien.
 Franco Roberti (1947-), magistrat et un homme politique italien.
 Giambattista Roberti (1719-1786) est un écrivain, poète et érudit jésuite italien.
 Jean Roberti (1569-1651), est un prêtre jésuite belge, théologien, controversiste et hagiographe.
 Jean Roberti, est un chanoine prémontré, abbé de Floreffe de 1607 à 1639.
 Jules-Joseph-Marie-Guillaume Roberti (1829-1911), est un homme politique belge.
 Maria Grazia Roberti (1966-), est une athlète italienne.
 Roberto Giovanni F. Roberti (1788-1867), est un cardinal italien.

Pseudonyme 

 Roberto Roberti (1879-1959), est un acteur, réalisateur et scénariste italien.
Patronyme italien